PDO může znamenat: 
 pevný domovní odpad (též TKO, tuhý komunální odpad)
 PHP Data Objects – PHP rozhraní pro práci s SQL databází
 protected designation of origin, chráněné označení původu
 PDO, též PDS: polydioxanone – biologicky odbouratelný syntetický polymer, jeden z materiálů mezonití užívaných pro lifting pokožky
 tichooceánská desetiletá oscilace (Pacific Decadal Oscillation) 
 plán dopravní obslužnosti
 projektování dopravní obslužnosti, učební předmět na dopravních fakultách
 program dobrovolných odchodů, systém redukce počtu zaměstnanců polské dopravní společnosti PKP CARGO
 podnikový dechový orchestr Škoda Mladá Boleslav
 pásový dopravník osob, technické zařízení pro dopravu osob na pásovém dopravníku současně s těživem
 plnění drobných obalů, provoz podniku Paramo
 PDO, přenosná obuvnická dílna, kód speciálně vybaveného užitného přívěsu Československé lidové armády
 Bosch PDO, značka lokalizačního detektorů kovů
 pseudodiferenciální operátor, matematický pojem
 Polabské derby ohařů o putovní cenu Karla Krýzy, kynologicko-myslívecká soutěž, původně Memoriál Karla Krýzy, pořádaná střídavě OMS Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav a Kolín.
 Pre-departure orientation, předodjezdový seminář např. v organizaci YFU (Youth For Understanding, Mládež pro porozumění), nebo před studijními akcemi, au pair pobyty atd. 
 odbor odloučené pracoviště Domažlice, útvar Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územního pracoviště Plzeň

PdO
 Oxid palladnatý